Каарел Ірд (;  , Рига —  , Вільянді) — естонський радянський актор, режисер, оперний співак, педагог та театрально-громадський діяч. Народний артист СРСР (1970). Герой Соціалістичної Праці (1984). Лауреат Державної премії СРСР (1967).

Життєпис 

Каарел Ірд народився  року в Ризі, тепер Латвія.

Фільмографія 
 1947 — «Життя в цитаделі» — епізод
 1974 — «Незвичайний випадок»
 1974 — «Червона скрипка» — Брошовскі.

Примітки

Посилання 

Актори XX століття
Естонські актори
Естонські громадські діячі
Естонські театральні педагоги
Естонські співаки
Депутати Верховної Ради Естонської РСР 6-го скликання
Депутати Верховної Ради Естонської РСР 7-го скликання
Депутати Верховної Ради Естонської РСР 10-го скликання
Депутати Верховної Ради Естонської РСР 11-го скликання
Члени ЦК КП Естонії